Фрида Свенссон: Свенссон, Фрида (род. 1970) — шведская легкоатлетка.
 Свенссон, Фрида (род. 1981) — шведская гребчиха.